SPL steht für:
 Sound Pressure Level, englisch  für Schalldruckpegel
 Superconducting Proton Linac, eine Studie für einen Supraleitenden Protonenlinearbeschleuniger am CERN
 Kürzel für Septumplastik

Fliegerei:
 Samoljot dlja podwodnoi lodki, für das sowjetische Flugboot Tschetwerikow SPL
 ehemaliger IATA-Flughafencode für den Flughafen Amsterdam Schiphol
 Segelflugzeugpilotenlizenz, die EASA-Lizenz zum Führen von Segelflugzeugen
 Sport Pilot Licence, siehe Luftfahrerschein für Luftsportgeräteführer

Informatik:
 Samsung Printer Language, eine von Microsoft und Samsung entwickelte Druckersprache
 Shakespeare Programming Language. eine esoterische Programmiersprache
 Software Product Line, individuelle Ausprägungen eines Softwareprodukts, siehe Produktlinie (Software)
 Sun Public License, eine Lizenz für freie Software von Sun Microsystems

Sport:
 Scottish Premier League, eine schottische Fußball-Liga
 Suomen Palloliitto, der finnische Fußballverband

S.P.L. steht für:
 Société préhistorique luxembourgeoise

Spl. steht für:
 Sitzplätze (u. a. bei der Abkürzung der EG-Fahrzeugklasse M im Fahrzeugbrief verwendet)

spl steht für:
 spl (Unix) (für set priority level), Set von Unix-Kommandos zur Interrupt-Prioritätssteuerung
 Selepet (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der Morobe Province, Papua-Neuguinea

.spl steht für:
 Dateiendung von Dateien von FutureSplash Animator bzw. Adobe Animate

Abkürzung